Pojem Šabazi (Shabazi) může označovat:
 Šabazi (Tel Aviv), čtvrť v Tel Avivu v Izraeli.
 Šalom Šabazi, židovský básník z Jemenu.
 Šabazi (film), izraelský film.